Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2020 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2019-2020. Фигуристы соревнуются в мужском, женском одиночном катании  а также в спортивных танцах на льду. Соревнования в парном катании на национальном уровне в Финляндии последний раз проводились в 2017 году. Соревнования во всех дисциплинах проводятся на «взрослом» и юниорском уровнях.
По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Турнир проходит в Вантаа с 13 по 15 декабря 2019 года. 

Вантаа принимает национальный чемпионат в пятый раз. Последний раз чемпионат Финляндии проходил здесь в декабре 2017 года.

Участники 

Состав участников чемпионата объявлен 4 декабря 2019 года и опубликован на официальном сайте клуба HSK (Helsingfors Skridskoklubb), ответственного за проведение турнира.

В мужском одиночном катании заявлено четыре участника. Прошлогоднему победителю Роману Галаю противостоят многократный чемпион Финляндии Валттер Виртанен  и дебютирующие на взрослом уровне Лаури Ланкила и Микла Расиа.

В женском одиночном катании заявлено 12 участниц, включая двукратную чемпионку Эмми Пелтонен. 
Чемпионка 2019 года, бронзовый призёр Чемпионата Европы 2019 Вивека Линдфорс пока пропускает сезон из-за травмы.

В спортивных танцах на льду первоначально было заявлено три дуэта. Однако, прошлогодние чемпионы Юулия Турккила – Маттиас Верслуйс, пропустившие первую половину сезона из-за травмы партнёрши, не смогли стартовать на турнире.
Первенство оспаривали Юка Орихара – Юхо Пиринен и трехкратный чемпион Финляндии Юссивилле Партанен с новой партнёршей Ариной Клиновицкой.

Расписание 
Время местное (UTC+2)

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата Финляндии 2020

Фигурное катание в сезоне 2019/2020